RSI Rete Uno – principale radio della svizzera italiana.
Rete 1 – precedente nome del canale televisivo italiano Rai 1.